Пёльсталь () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Мурталь. . Официальный код — 62044.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Алоис Майер (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 СПО занимает 1 место.
 NEOS занимает 1 место.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии